Чемпионат Германии по баскетболу 2013/2014 являлся 48 национальным первенством по баскетболу среди мужских команд. Он начался 3 октября 2013 и окончился 18 июня 2014. Чемпионом Германии в 3-й раз стала «Бавария».

Команды

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
По итогам сезона 2013/2014 чемпионат покинул :
 «Гисен Фотисиксерс» — 18-е место

Из Про А 2013/2014 квалифицировались :
 «Раста Фехта» — 1-е место

Регулярный сезон

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт турнира

Чемпионат Германии по баскетболу
2013 год в баскетболе
2014 год в баскетболе